Smart Woman – film del 1931 diretto da Gregory La Cava
Smart Woman – film del 1948 diretto da Edward A. Blatt